Нура́ () — река в Казахстане. Самая крупная река Нура-Сарысуского бассейна. Сток реки Нуры направлен в озеро Тенгиз (внутренний бассейн), но в некоторые многоводные годы часть стока переливается в реку Ишим, далее в реку Иртыш, потом в реку Обь, которая впадает в Карское море.

География 

Река Нура берёт начало с западных отрогов гор Кызылтас и впадает в озеро Тенгиз. Длина реки составляет 978 км, площадь водосбора — 58,1 тыс. км². Протекает в пределах Казахского мелкосопочника.

Основными притоками реки Нура являются реки Шерубайнура (правый приток), Улкенкундызды, Ащысу, Матак (правые притоки) и Акбастау.

В некоторые многоводные годы часть стока переливается в реку Ишим около города Астана через речки: Саркырама, Мукыр, Козыкош. До появления Самаркандского водохранилища до 70 % воды уходило в Ишим через протоки Мухор (Мукыр) и Сакрома (Саркырама).

Гидросооружения 

 В 1941 году на реке было построено Самаркандское водохранилище
 Канал Иртыш — Караганда пересекает реку Нуру по дюкеру.
 Канал Нура — Ишим.
 Интумакская ГЭС мощностью 0,6 МВт на Интумакском водохранилище.

Населённые пункты 

Единственным городом, расположенным на берегах Нуры, является Темиртау. Другими крупными населёнными пунктами на реке являются посёлки Габидена Мустафина, Нура (Киевка), Ботакара.

Загрязнение ртутью 

Во второй половине XX века химический завод «Карбид», расположенный в Темиртау, сбросил в Нуру от 300 до 1000 тонн ртути, использовавшейся как катализатор. На некоторых участках реки не рекомендуется употреблять выловленную рыбу из-за её вероятного загрязнения ртутью. «К счастью», ртуть находится в «связанном» (сорбированном) состоянии и не представляет острой угрозы отравления, как это случилось в японском городе Минамата, где загрязнение моря ртутью, вызванное аналогичным заводом, привело к тяжелейшему ущербу для здоровья многих местных жителей.

С 2001 года по инициативе Правительства Казахстана осуществляется первый в СНГ масштабный проект по очистке реки от ртутных отложений. Проект финансируется совместно Казахстаном и Всемирным банком (World Bank). Проект значительно отстаёт от плана. Австрийские и китайские строительные организации-подрядчики работ допускают значительные нарушения технологии работ, нанося ущерб окружающей среде и местному населению. Осенью 2009 начался судебный процесс над председателем Комитета Водных Ресурсов Минсельхоза РК, который является заказчиком работ.

Выполнение проекта по очистке Нуры от ртути сопровождается многочисленными жалобами со стороны населения на исполнителей проекта — китайскую фирму CGS Overseas и австрийскую компанию Posch&partners. Нарушения вызваны ухудшением условий проживания населения в результате осуществления проекта и увеличением воздействия на них ртутных отложений.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

 
Бассейн Тенгиза
Реки Карагандинской области
Реки Акмолинской области